Владимир Сипягин:
 Сипягин, Владимир Владимирович (род. 1970) — российский политик, губернатор Владимирской области c 2018 года.
 Сипягин, Владимир Всеволодович (1847—1911) — российский военный и придворный деятель, шталмейстер Императорского двора.